L'édition 2022 du tournoi de tennis de Marbella se déroule du 28 mars au 3 avril sur terre battue en extérieur. Ce tournoi est classé en catégorie WTA 125.

Mayar Sherif remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Tamara Korpatsch, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Bara et Ekaterine Gorgodze.

Faits marquants

Forfaits 
  Greet Minnen → remplacée par  Rebeka Masarova
  Jule Niemeier → remplacée par  Zhu Lin
  Nadia Podoroska → remplacée par  Anna-Lena Friedsam
  Alison Van Uytvanck → remplacée par  Ekaterine Gorgodze
  Maryna Zanevska → remplacée par  Lesia Tsurenko
  Zheng Saisai → remplacée par  Aleksandra Krunić
  Lucia Bronzetti → remplacée par  Tamara Korpatsch
  Dalma Gálfi → remplacée par  Mandy Minella
  Kristína Kučová → remplacée par  Katarzyna Kawa
  Diane Parry → remplacée par  Anna Blinkova

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Égyptienne Mayar Sherif remporte son deuxième titre en simple en catégorie WTA 125 en battant en finale l'Allemande Tamara Korpatsch.

La paire Irina Bara / Ekaterine Gorgodze remporte le double.

Primes et points 

 
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marbella
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Marbella
Tennis en Espagne en 2022
Tennis en mars 2022
Tennis en avril 2022